Long Range Saber (сокр. LRS, «Лонг-рейндж-Сейбр») — американский самоходный зенитный ракетный комплекс, разработанный корпорацией «Форд аэроспейс» в инициативном порядке в середине 1980-х гг. Предлагался как доступная альтернатива комплексам «Авенджер» и «Эйдатс». Обеспечивал возможность обстрела как воздушных, так и наземных целей. Предназначался для поражения дозвуковых самолётов и вертолётов противника любого типа и модели, а также бронеобъектов и фортификационных сооружений. На вооружение принят не был.

История 

Первоначально, разработка самоходного комплекса на базе ПЗРК не предусматривалась ввиду наличия на вооружении ЗРК «Чапарел» в самоходном и буксируемом вариантах, который так же был разработан и производился на заводах «Форд аэроспейс». В предлагавшейся на тот момент концепции организации войсковой противовоздушной обороны, указанные средства ПВО органично дополняли друг друга.

Впоследствии, однако, эта схема была пересмотрена в силу постепенного устаревания комплексов «Чапарел» и необходимости создания им замены. Поэтому, корпоративная программа «Форд аэроспейс» на будущее предусматривала одновременную разработку усовершенствованных моделей «Чапарел» с модернизацией уже имеющихся и создание альтернативного комплекса, которым предстояло заинтересовать армейское командование.

Техническое описание 

По принципу работы комплекс был практически идентичен своему предшественнику, поэтому стрелки, освоившие ПЗРК, могли с такой же лёгкостью управляться с консолью оператора в боевом модуле. Одним из приоритетов при разработке комплекса была его эксплуатационная простота, курс подготовки операторов ЗРК был предельно кратким. Комплекс был особо эффективен при стрельбе по интенсивно маневрирующим и внезапно появляющимся (подскакивающим) целям, — в отличие от зенитных ракет с ИК ГСН, ракета «Сейбр» не имела головки самонаведения, что значительно сокращало время реакции на появление цели и время, потребное на её обстрел, кроме того отсутствие ГСН делало ракету практически неуязвимой к контрмерам.

Боевая машина 
ЗРК был разработан в двух вариантах:
 На колёсном шасси, машины повышенной проходимости типа «Хамви».
 На гусеничном шасси, унифицированная платформа типа «Брэдли».
Экипаж состоял из водителя, оператора и командира машины.

Примечания 

Военная продукция Ferranti
Военная продукция Ford
Зенитные ракетные комплексы США
Неосуществлённые проекты американских ракетных вооружений
Появились в 1985 году в США